Jan Fischer (ur. 1951) – czeski polityk
 Jan Józef Fischer (1873–1942) – polski taternik, pionier narciarstwa, automobilizmu, lotnictwa i yachtingu
 Jan Fischer (ur. 1983) – niemiecko-francuski pisarz
 Jan Fischer (ur. 1986) – niemiecki zapaśnik